Кратер Бэкон () — крупный ударный кратер находящийся в гористой материковой южной части видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского философа и естествоиспытателя Роджера Бэкона (1214—1294) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Кювье на западе; кратер Брейслак на севере; кратер Иделер на северо-востоке; кратер Питиск на востоке; кратеры Асклепий и Таннерус на юго-востоке; кратер Якоби на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 65,3 км, глубина 2,49 км.

За время своего существования вал кратера и внутренний склон значительно разрушены множественными мелкими импактами, террасовидная структура внутреннего склона сглажена и вал перекрыт множеством мелких кратеров. Высота вала над окружающей местностью 1280 м, объем кратера составляет приблизительно 4200 км³. Дно чаши кратера плоское, без приметных структур, центральный пик отсутствует.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Бэкон A и B относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Кратер Бэкон на карте LAC127
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 
 Texturous Terrain
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны